Einberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Einberger (1878–1952), österreichischer Maler und Bildhauer
 Kurt Einberger (* 1966), österreichischer Bobsportler
 Markus Einberger (* 1964), österreichischer Hochspringer